Наи́ль Нарима́нович Мухамедья́ров (род. 8 ноября 1962, Ленинск, Узбекская ССР) — советский и украинский тяжелоатлет, чемпион СССР (1988), победитель X летней Спартакиады народов СССР (1991), чемпион СНГ (1992), серебряный призёр чемпионата мира (1990) и Олимпийских игр (1988). Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 
Родился 8 ноября 1962 года в Ленинске в семье выходцев из Крыма, подвергшихся депортации в Узбекистан в ходе сталинских репрессий. Начал заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 14 лет у Валерия Кима. В 1979 году после поступления на факультет физического воспитания Андижанского государственного педагогического института продолжил тренироваться под руководством Александра Кима. В 1982 году был чемпионом Европы среди юниоров в среднем весе.

Наиболее значимых успехов добивался в конце 1980-х и начале 1990-х годов. В 1988 году стал чемпионом СССР в полутяжёлом весе. В том же году вошёл в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Сеуле, где завоевал серебряную медаль, уступив лишь товарищу по команде Анатолию Храпатому. В последующие годы выступал в более тяжёлых весовых категориях, становился серебряным призёром чемпионата мира (1990) и победителем X летней Спартакиады народов СССР (1991).

В январе 1992 года переехал в Симферополь, где его тренером стал Яков Раскин. В дальнейшем представлял на международных соревнованиях Украину. В июне 1992 года выиграл чемпионат СНГ, но не был включён в состав Объединённой команды на Олимпийских играх в Барселоне. В 1993 году на чемпионате Европы в Софии при выполнении третьей попытки в рывке получил травму плеча, которая не только не позволила ему продолжить участие в этом турнире, но и вынудила завершить свою спортивную карьеру.

С 1998 года занимается преподавательской и научной деятельностью в Крымском инженерно-педагогическом университете, с 2003 года возглавляет там кафедру физической культуры. В 2010 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук на тему «Библиотека в социально-коммуникационной системе формирования здорового образа жизни».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Lift Up
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 

Выпускники Андижанского государственного университета
Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Тяжелоатлеты Украины
Преподаватели КИПУ
Кандидаты филологических наук